Чемпионат Италии по итальянским шашкам — ежегодный турнир по шашкам, который проводится Федерацией итальянских шашек с 1925 года.

Список победителей

Список победителей среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы на сайте Итальянской федерации шашек 

Соревнования по шашкам
Итальянские шашки
Соревнования по шашкам в Италии